Матве́й Никола́евич Ханга́лов ( — ) — бурятский этнограф и фольклорист.

Биография 
Родился в 1858 году в булагатском улусе Закулей Унгинского ведомства Балаганского уезда Иркутской губернии (ныне село в Нукутском районе Иркутской области). С 1866 по 1869 год учился в начальных классах Балаганского инородческого училища. В 1871 году поступил в Иркутскую губернскую гимназию. Не завершив образования в гимназии, в 1873 году поступил в учительскую семинарию и в сентябре того же года был крещён и наречён Матфеем.

По окончании семинарии в июне 1876 года Хангалов получил звание учителя начального образования и был определён преподавателем в Кудинское инородческое приходское училище. Это был первый в Иркутской губернии выпуск народных учителей.

Во время учёбы в семинарии написал труд «Обряд теломытия у шаманов». Сочинение получило высокую оценку правителя дел Восточно-Сибирского отделения Русского географического общества (РГО) Н. Н. Агапитова, который преподавал педагогику в семинарии. В 1881 году Хангалов и Агапитов организуют экспедицию для изучения шаманства у предбайкальских, кудинских и балаганских бурят. Материалы экспедиции были изданы в «Известиях ВСОРГО» под названием «Материалы для изучения шаманства Сибири. Шаманство у бурят Иркутской губернии». Труд получил малую золотую медаль РГО.

В 1883 году Хангалов оставляет должность учителя. В 1888 году по рекомендации Г. Н. Потанина и Агапитова избирается действительным членом РГО. Изучает материальную и духовную культуру, юридические обычаи, семейный быт, общественный строй, шаманство и фольклор бурят, исследует археологические памятники Бурятии.

С 1889 по 1903 год Хангаловым было издано три сборника бурятского фольклора. Издания готовил Г. Н. Потанин.

В 1895 году был осуждён Иркутским губернским судом на 8 месяцев тюремного заключения по делу 1884 года.

С 1902 года работает заведующим и учителем Бильчирского приходского училища.

В 1902 году участвовал в приёме и проведении экспедиции французского академика этнографа Поля Лаббе. Хангалов и Лаббе совместно изучают шаманство унгинских бурят. В 1903 году получает от Министерства народного просвещения и изящных искусств Франции диплом о присвоении ему звания лауреата Французской академии.

В 1907 году при участии Д. А. Клеменца Хангалов устанавливает связи с Русским музеем в Санкт-Петербурге. Музей субсидирует полевые работы, приобретает коллекции. В 1908 году при помощи музея Хангалов смог поработать в Балаганском уезде, Нельхайском, Унгинском, Куйтунском, Аларском и Ныгдинском ведомствах. В 1908 году участвовал в подготовке съезда бурятских учителей. Значительную часть своих полевых материалов Хангалов передал в этнографический отдел Русского музея. Научная деятельность доходов не приносила и Хангалов пытался занять место сидельца в казенной винной лавке в Иркутске.

В 1913 году принимает участие в организации бурятского этнографического вечера в Иркутске, участвует в составлении и редактировании бурятско-русского букваря. Летом 1917 года по командировке Восточно-Сибирского отделения РГО провёл экспедиции по изучению шаманства в Цугольской и Шулундинской волостях Читинского уезда Забайкальской области и в Ангинской и Ленской волостях Верхоленского уезда Иркутской губернии. Продолжал преподавать в школе, научной деятельностью занимался по ночам.

Умер 17 февраля 1918 года в улусе Бильчир, ныне Осинского района Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области.

Работы и коллекции Хангалова хранятся в Российском государственном этнографическом музее, в архиве Института востоковедения РАН, в Иркутском краеведческом музее, в Музее истории Бурятии.

К 100-летию со дня рождения и 40-летию со дня смерти Хангалова БКНИИ СО АН СССР издавал труды учёного в трёх томах. К 150-летию со дня рождения учёного трёхтомник был переиздан.

Память 

 Музей истории Бурятии в городе Улан-Удэ носит имя М. Н. Хангалова.
 Усть-Ордынская национальная библиотека с 1958 года носит имя М. Н. Хангалова.
 Дом-музей имени М. Н. Хангалова в селе Бильчир, Осинский район Усть-Ордынского Бурятского округа.

Основные труды 
 Балаганский сборник: сказки, поверья и некоторые обряды у северных бурят // Труды ВСОРГО. — Томск, 1903. — Т. 5.
 Бурятские сказки и поверья, собранные Н. М. Хангаловым, О. Н. Затопляевым и другими // Записки ВСОРГО по отделению этнографии. — Иркутск: Тип. К. И. Витковской, 1889. — Т. 1, вып. 1.
 Великий Гэсэр: бурятское сказание: вариант улигершина Пехона Петрова / поэт. пер. А. Преловского. — М.: Акад. поэзии. Моск. писатель, 1999.
 Девять священных бубнов: поэзия бурят. шаманства / пер. А. Преловского. — М.: Моск. парнас, 1999.
 Предания и поверья унгинских бурят: шаманские поверья инородцев Восточной Сибири. // Записки ВСОРГО по этнографии. — Иркутск: Тип. К. И. Витковской, 1890. — Т. 2, вып. 2.
 Сказание бурят, записанное разными собирателями // Записки ВСОРГО по этнографии. — Иркутск: Тип. К. И. Витковской, 1890. — Т. 1, вып. 2.
 Собрание сочинений: в 3 т. / Сиб. отд-ние АН СССР. Бурят. комплекс. науч.-исслед. ин-т; под ред. Г. Н. Румянцева. — Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1958—1959.
 Юридические обычаи бурят // Этногр. обозрение. — 1894. − № 2.

Литература 
 Андреев В. И. Хангалов как учитель и деятель просвещения // Андреев В. И. Выдающиеся учителя и просветители Бурятии / М-во просвещения РСФСР. Бурят. гос. пед. ин-т иностр. яз. — Улан-Удэ, 1961.
 Залкинд Е. М., Хаптаев П. Т. М. Н. Хангалов. — Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1983.
 Мантатов В. В., Болотов Х. Д. К вопросу о мировоззрении М. Н. Хангалова // Современность и традиционная культура народов Бурятии / Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние. Бурят. фил. Ин-т обществ. наук. — Улан-Удэ, 1983.
 Хамаганов М. П. М. Н. Хангалов как этнограф-фольклорист (1858—1918) // Сов. этнография. 1959. № 5. С. 98—108.

Ссылки 
 Работы М. Н. Хангалова 

Учёные по алфавиту
Этнографы России
Фольклористы России
Исследователи шаманизма
Выпускники Иркутской учительской семинарии